Котел () — община в Болгарии. Входит в состав Сливенской области. Население составляет 22 298 человек (на 15 августа 2008 года).

Административный центр — город Котел.

Географическое положение 
Община расположена в юго-восточной части Болгарии на границе восточной и средней части гор Стара-Планина. Граничит: на севере — с общиной Омуртаг, на северо-западе — с общиной Антоново, на западе — с общиной Сливен, на юге — с общиной Стралджа, на востоке — с общиной Сунгурларе, а на северо-востоке — с общиной Вырбица.

Площадь территории общины 858,1 км². Община находится на расстоянии 328 км восточнее столицы Болгарии — города София и в 49 км северо-восточнее областного центра — города Сливен. Высота над уровнем моря: от 300 до 1128 м. Высочайшая вершина — Разбойна (1128 м).

Климат 
Климат умеренно континентальный с влиянием горных климатических областей. Зима — снежная, лето — прохладное, а осень тёплая и продолжительная.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Боринци
 Братан
 Градец
 Дыбова
 Жеравна
 Катуниште
 Кипилово
 Котел
 Малко-Село
 Медвен
 Мокрен
 Нейково
 Орлово
 Остра-Могила
 Пыдарево
 Седларево
 Соколарци
 Стрелци
 Тича
 Топузево
 Филаретово
 Ябланово

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Котел — Христо Русев Киров (предвыборная коалиция «Либеральный союз „Котел“»: Национальное движение «Симеон Второй» (НДСВ) и «Движение за права и свободы») по результатам выборов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины Сливенской области